

Persone
 Alan Ashman – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Howard Ashman – scrittore e autore di testi per canzoni di musical e film statunitense
 Raja Ashman Shah – principe, avvocato e dirigente d'azienda malese
 Ronald Ashman – allenatore di calcio e calciatore inglese
 William Ashman Fraker – direttore della fotografia statunitense

Altro
 Fenomeno di Ashman – tipo di complesso QRS ampio